Juan Miguel Villa (Valledupar, 21 de junio de 1982) es un economista colombiano que se desempeñó como presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), entidad de seguridad social pública de la República de Colombia.   

Se ha desempeñado en diversos cargos públicos en Colombia y consultor en entidades multilaterales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina y el Caribe, Agencias de Naciones Unidas en África y el Banco Asiático de Desarrollo en el Sureste Asiático.  

Es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y posee un doctorado en políticas y gestión del desarrollo de la University of Manchester en donde aún se desempeña como investigador honorario del Global Development Institute. Durante el ejercicio de su carrera ha participado en el diseño e implementación de programas de protección social, como programador de software econométrico para la evaluación de políticas públicas y visitante doctoral del World Institute for Development Economics Research de las Naciones Unidas en Helsinki.  

Durante su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo se desempeñó como especialista sectorial en protección social siendo trasladado desde Washington D.C. a Tegucigalpa, Honduras, antes de regresar a Colombia por designación del presidente Iván Duque Márquez como presidente de Colpensiones atendiendo a siete millones de afiliados a la seguridad social y 1.4 millones de pensionados.

Referencias 

Nacidos en Valledupar
Alumnado de la Pontificia Universidad Javeriana
Alumnado de la Universidad de Mánchester
Economistas de Colombia
Personas relacionadas con la Organización de las Naciones Unidas